Чиновник:

 Чиновник — лицо мужского пола, имеющее чин, и состоящее на статской (гражданской) или придворной службе.
 «Чиновник» — принятое в Русской православной церкви название богослужебной книги, содержащей чинопоследования византийского обряда при служении архиерея.
 «Чиновникъ» — журнал, информационно-аналитическое издание Уральской академии государственной службы и координационного совета по вопросам государственной и муниципальной службы Уральского региона.
 «Чиновник» — фильм Дмитрия Астрахана (2013 год).